Glen Rock kan syfta på:

 Glen Rock, New Jersey
 Glen Rock, Pennsylvania

Se även 
 Mount Glen Rock